El Cascalote kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Cascalote, Puebla, ort, Chietla, 
 El Cascalote, Guerrero, ort, General Canuto A. Neri, 
 El Cascalote, Michoacán de Ocampo, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar